

Археология 
В 2018 году недалеко от Каспы на вершине горы Сойок житель села Иван Мундусов обнаружил первые на территории поселения наскальные рисунки (петроглифы). Это композиция, изображающая группу горных козлов.

Каспа () — село в Шебалинском муниципальном районе Республики Алтай России, административный центр и единственный населённый пункт Каспинского сельского поселения.

История 
Согласно Закону Республики Алтай от 13 января 2005 года № 10-РЗ село возглавило образованное муниципальное образование «Каспинское сельское поселение».

География 
Расположен в горно-степной зоне северо-западной части Республики Алтай и находится по берегам р. Аксу (), Тонгасу.

Уличная сеть состоит из пяти географических объектов: ул. Аксуу, ул. К.Телёсова)также пишется как К.Телесова), ул. Манакудюр, ул. Чанкыр, ул. Чибит.

Абсолютная высота 1042 метров выше уровня моря
.

Население

Известные жители 
В Каспе родился Кюгей Чырбыкчинович Телесов (4 июня 1937 — 28 сентября 2000), алтайский писатель и поэт.

Инфраструктура 
Администрация Каспинского сельского поселения (ул. К.Телёсова, 57).

МБОУ «Каспинская основная общеобразовательная школа» (ул. К.Телёсова, 44)

 экономика
Животноводство, сельское хозяйство.

Транспорт 
Проходит автодорога регионального значения «Шебалино — Каспа»

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района